Утро России:

 «Утро России» — утренняя информационно-развлекательная программа Российского телевидения.
 «Утро России» — российская ежедневная газета, выходившая в 1907 и 1909—1918 годах, печатный орган торгово-промышленных кругов.